Schafkopf bezeichnet:
 Kartenspiel (Bayerischer) Schafkopf
 Kartenspiel Deutscher Schafkopf
 Kartenspiel Wendischer Schafkopf
 Kopf des Schafs

Schafkopf ist der Name von Bergen (sortiert nach Höhe):
 Schafkopf (Venedigergruppe) (2922 m), nahe Reitlehen (Hollersbach im Pinzgau) in der Venedigergruppe, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Schafkopf oder Bramstaller (2559 m), nahe Gais in der Rieserfernergruppe, Südtirol, Italien
 Schafkopf (Ammergauer Alpen) (1380 m), in den Ammergauer Alpen, zwischen Farchant und Oberau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Schafkopf (Estergebirge) (1305 m), im Estergebirge, bei Wallgau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Schafkopf (Haardt) (616,8 m), in der Haardt (Pfälzerwald), nahe Maikammer und Sankt Martin, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Schafkopf (Diemersteiner Wald) (439,4 m), im Diemersteiner Wald (Pfälzerwald), nahe Wattenheim, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Schafkopf (Otterberg) (271,8 m), bei Otterberg, in der Pfalz, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz